John Barrett kan syfta på bland andra:

 John Barrett (politiker), (född 1954), brittisk politiker
 John Barrett (skådespelare), (1910-1983), brittisk skådespelare
 John Barrett (diplomat), (1866-1938), amerikansk diplomat